Вильясансо-де-Вальдерадуэй ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 146,12 км². Население — 537 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки

Муниципалитеты Леона